|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Ostbevern

Anmerkungen

Weblinks 

Ostbevern
!